Лемиш — фамилия:
 Лемиш, Валентин Пантелеевич (1937—2003) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Лемиш, Владислав Юрьевич (1970—2021) — советский, азербайджанский и российский футболист.

См. также